ławka – mebel
 ławka – jednostka długości
 ławka – element małej architektury
 ławka – element terlicy
 ławka – rodzaj formacji skalnej
 "Ławka" – singiel Formacji Nieżywych Schabuff wydany w 2008